Соревнования по стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 года прошли 1 августа. В соревнованиях принимали участие 39 спортсменок из 28 стран. 

Соревнования разделены на две части. В квалификационном раунде спортсменки выполняют по 60 выстрелов, попадания фиксируются с точностью до 1 бала. Первые 30 выстрелов — прицельная стрельба. На каждые 5 выстрелов даётся 5 минут. Вторые 30 выстрелов — скоростная стрельба и на каждый выстрел даётся 3 секунды. В финале восемь лучших спортсменок выполняют 4 серии по пять выстрелов в скоростной стрельбе.

Олимпийская чемпионка 2008 года китаянка Чэнь Ин несмотря на абсолютно лучший финальный раунд заняла второе место. Золотую медаль выиграла кореянка Ким Джан Ми.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com